Сан-Луїс (, ) — назва низки географічних пунктів.

Сан-Луїс (провінція) — провінція Аргентини, розташована на заході країни
 Сан-Луїс (Аргентина) — місто в центральній частині Аргентини, столиця провінції Сан-Луїс

Сан-Луїс (Бразилія) — столиця штату Мараньян

Сан-Луїс-Потосі (штат) — мексиканський штат
 Сан-Луїс-Потосі (місто) — столиця штату Сан-Луїс-Потосі
 Сан-Луїс-Ріо-Колорадо — місто у штаті Сонора

Сан-Луїс-Обіспо (округ, Каліфорнія) —  округ (графство) у штаті Каліфорнія
 Сан Луїс Обіспо — місто на центральному узбережжі Каліфорнії
 Сан-Луїс — місто, штат Аризона
 Сан-Луїс — місто, штат Колорадо
 Сан-Луїс — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Сан Луїс — гора в горах Сан-Хуан, що у Скелястих горах (штат Колорадо)

Див. також 
 Сент-Луїс